Пеппі Довгапанчоха () — головна героїня серії книг для дітей шведської письменниці Астрід Ліндгрен.

Пеппі Довгапанчоха також може означати:
 «Пеппі Довгапанчоха» — дитяча пригодницька повість 1945 року.

 «Пеппі Довгапанчоха» (фільм, 1949) — шведський фільм
 «Пеппі Довгапанчоха» (фільм, 1961) — фільм США
 «Пеппі Довгапанчоха» (серіал, 1969) — шведсько-німецький серіал, включає:
 «Пеппі Довгапанчоха» (фільм, 1969) — шведський фільм;
 «Пеппі у Південних морях» (фільм)
 «Пеппі в бігах»
 «Пеппі Довгапанчоха» — радянський двосерійний музичний дитячий телефільм 1984 року.
 «Нові пригоди Пеппі Довгапанчоха» — американсько-шведська музична комедія 1988 року
 «Пеппі Довгапанчоха» (мультфільм) — мультфільм 1997 року
 «Пеппі Довгапанчоха» (серіал, 1997) — канадський анімований телевізійний серіал